Vilanova de Sau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova de Sau (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vilanova de Sau (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar